È stata la prima edizione del torneo.

In finale Petra Martić ha sconfitto Mona Barthel col punteggio di 6–4, 6–1.

Teste di serie 

  Danielle Collins (secondo turno)
  Petra Martić (campionessa)
  Zarina Diyas (secondo turno)
  Tatjana Maria (semifinale)

  Pauline Parmentier (primo turno)
  Sachia Vickery (semifinale, ritirata)
  Evgeniya Rodina (primo turno)
  Johanna Larsson (secondo turno)

Qualificate 

  Françoise Abanda (quarti di finale)
  Kristie Ahn (secondo turno)
  Robin Anderson (primo turno)

  Irina Falconi (primo turno)
  Sesil Karatantcheva (secondo turno)
  Jamie Loeb (primo turno)

Wildcard 

  Danielle Collins (secondo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Francesca Di Lorenzo (primo turno)

  Allie Kiick (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Chicago 2018